Freneuse (Sena Marítimo)
 Freneuse (Yvelines)